Андрей Зайцев: 
 Зайцев, Андрей (род. 1974) — российский хоккеист.
 Зайцев, Андрей Евгеньевич (род. 1975) — российский режиссёр документального и игрового кино.
 Зайцев, Андрей Дмитриевич (1951—1997) — советский и российский историк, археограф, редактор.
 Зайцев, Андрей Кириллович (1946—2015) — советский и российский социолог и публицист, доктор наук, профессор.
 Зайцев, Андрей Сергеевич (1979—1999) — рядовой ВС РФ, Герой Российской Федерации (посмертно).
 Зайцев, Андрей Юрьевич (род. 1956) — советский и российский математик.